Szcz (Щ) – seria rosyjskich parowozów towarowych.
 Щ – litera cyrylicy oznaczająca dźwięk „szcz” w języku rosyjskim i ukraińskim.
Strony ujednoznaczniające